Рижі́в —  село в Україні, Чуднівському районі Житомирської області. Населення становить 137 осіб.

 Рижі́в —залізнична станція у межах смт. Пісочин, Харківської області.